Per Ågren kan syfta på bland andra:

* Per Ågren (1898–1985), svensk ingenjör
 Per Ågren (född 1962), svensk fotbollsspelare